, в ранних играх также известная под именем  — персонаж видеоигр, мультфильмов и комиксов серии Sonic the Hedgehog. Первое появление — игра Sonic the Hedgehog CD.

Героиня была создана дизайнером Sonic Team Кадзуюки Хосино и сценаристом Кэндзи Тэрадой. Позднее Эми была переработана Юдзи Уэкавой для игры Sonic Adventure. Она — розовая антропоморфная ежиха, влюблённая в главного героя серии Соника, и объявившая себя его девушкой. Она преследует Соника, начиная с Sonic the Hedgehog CD и манги, и пытается завоевать его сердце во всех играх серии, аниме и комиксах. Эми также является одним из самых популярных персонажей сериала, выйдя на пятое место в официальном опросе по популярности.

Характеристика 

Эми Роуз — 12-летняя антропоморфная розовая ежиха, в красном платье и красных сапогах с белыми вертикальными полосками. Дизайн Эми в Sonic CD значительно отличался от нынешнего: она носила рубашку зелёного цвета, оранжевую юбку и синие кроссовки. Она испытывает искренние чувства к ежу Сонику, но он часто избегает её, так как его смущает слишком вспыльчивый характер Эми и её чувства. Кроме Соника, Эми Роуз имеет хорошие отношения с барсучихой Стикс и лисёнком Тейлзом.

В играх серии Эми имеет яркий и чересчур весёлый характер. Она любит мягкое мороженое и ненавидит скуку, инициативная, и может конкурировать с более сильными героями, но чаще попадает в беду. Героиня носит с собой большой молот под названием «Piko Piko Hammer».

Появления

В играх 
Впервые Эми Роуз появилась в игре Sonic the Hedgehog CD, где по сюжету была похищена Метал Соником. Её спас Соник, в которого она очень сильно влюбилась. С тех пор героиня неравнодушна к нему и старается часто видеть его. В японском руководстве этой игры кроме имени упоминается прозвище Эми — . В североамериканском руководстве Sonic CD ежиха ошибочно была названа принцессой Салли, персонажем комиксов и мультсериала Sonic the Hedgehog.

Как играбельный персонаж Эми появилась в обучающей игре Sonic the Hedgehog’s Gameworld и автосимуляторах Sonic Drift, Sonic Drift 2 и Sonic R. В Sonic the Fighters было впервые продемонстрировано оружие героини — молот «Piko Piko», который будет появляться в каждой части серии.

Важную роль в сюжете Эми играла в проекте Sonic Adventure. Здесь ежиха была показана в новом облике, одетая в красное платье и сапоги с белыми полосками. По сюжету Эми ищет брата и сестру птички по имени Лили, которые были захвачены доктором Эггманом для постройки роботов E-101 Беты и E-102 Гаммы. Выполнить планы героям мешает робот E-100 ЗЕРО. События сиквела также разворачиваются с участием Эми Роуз: она принимает участие в освобождении Соника, помогает вспомнить ежу Шэдоу важные слова его подруги Марии Роботник (в аниме Sonic X данное событие было связано с Крисом Торндайком); но могла умереть, если синий ёж не отдаст Эггману Изумруд Хаоса, для своих планов. Несмотря на то, что Эми является неигровым персонажем в истории, за неё можно играть в многопользовательском режиме.

В Sonic Advance Эми — играбельный персонаж. Игровой процесс за неё отличается от других, в первую очередь, из-за молота «Piko Piko». Продолжение Sonic Advance 2 включает в себя нескольких скрытых персонажей, в том числе и Эми. Её можно разблокировать, пройдя все уровни и собрав семь Изумрудов Хаоса каждым из ранее открытых четырёх персонажей. В Sonic Advance 3 героиню можно выбрать в качестве второго партнёра для прохождения.

Эми играет ведущую роль в консольном проекте Sonic Heroes. Вместе с крольчихой Крим и котом Бигом она создаёт команду Роуз, чтобы найти лягушонка Фрогги и чао Чоколу. Ежиха также помогала ежу Шэдоу в одноимённой игре в поисках Крим и Чиза на уровне «Cryptic Castle», а также вместе с ежом Сильвером искала Соника во время событий игры Sonic the Hedgehog 2006 года.

После выхода Sonic the Hedgehog 2006 года Эми стала реже появляться в основных сюжетных линиях как игровой персонаж. Но, тем не менее, она появилась в Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood, где заявила, что у неё есть парень. Однако эти слова были адресованы Сонику, для ревности. Соник может согласиться взять Эми на свидание в следующей игре Sonic Unleashed для консолей PlayStation 3 и Xbox 360, хотя в начале истории ежиха не узнала героя в форме оборотня. Эми появляется в игре Sonic and the Black Knight как леди Озера, объясняющая Сонику о святых мечах. Позднее, маскируясь под маленькую девочку, Эми просит ежа убить дракона. В конце игры она вместе с рыцарями Круглого Стола помогает Сонику победить Мерлину. В титрах мы слышим разговор между Соником и Эми о том, что Соник не пришёл на обещанное свидание.

Как игровой персонаж Эми Роуз фигурирует в сериях Sonic Riders, Mario & Sonic at the Olympic Games и Sega Superstars. Ежиха даёт Сонику несколько задании и миссий в Sonic Colors для консоли Nintendo DS. Также появляется на дне рождения Соника во время событий юбилейной игры Sonic Generations.

В сюжете Sonic Lost World, она, вместе с ехидной Наклзом, искала потерянных зверушек, в то время как Соник и Тейлз охотились на доктора Эггмана. Эми наткнулась на генератор, который высасывает энергию из острова. Давление в устройстве достигло критического предела. Ежиха и ехидна поторапливают главных героев, чтобы выключить генератор. Тем не менее, машина была отключена, и энергия миру возвращается.

Комиксы 
Кроме игр, Эми Роуз появляется в серии комиксов Sonic the Hedgehog от Archie Comics. Её дебют состоялся в № 25, выпущенном в июне 1995 года.

В ранних номерах комикса внешний вид ежихи аналогичен дизайну, используемому в Sonic the Hedgehog CD, а её возраст, как и в игре, составляет 8 лет. Эми хочет присоединиться в команду «Борцов за Свободу», но поначалу у неё не получается из-за небольшого возраста. Из-за этого в № 79—80 с помощью кольца Экорнов она загадывает желание стать старше и превращается в 12-летнего подростка. Однако, несмотря на это, Соник отказывает героине во вступлении в команду, указывая на отсутствие боевого опыта. И лишь после получения награды за помощь она становится полноценным участником Борцов за Свободу. Благодаря ехидне Джули-Су Эми проходит боевую подготовку и принимает участие в разных миссиях.

В отличие от комикса Sonic the Hedgehog, в Sonic the Comic героиня (в облике из Sonic the Hedgehog CD) с самого начала принимает участие в заданиях команды «Борцов за Свободу». Эми также появлялась во французских комиксах Sonic Adventures.

Музыкальные темы 
 Музыкальная тема в Sonic Adventure называется «My Sweet Passion». Песня спета Никки Грегорофф. Эта же песня звучит в Sonic Adventure 2 и Sonic and the Black Knight.
 Музыкальная тема её команды в Sonic Heroes называется «Follow Me». Песня спета Кей Хэнли.

Оценки критиков 
GamesRadar назвал введение Эми Роуз в Sonic the Hedgehog CD единственным недостатком игры, но добавив при этом, что «она здесь просто розовая ежиха, а не плаксивый, раздражающий ребёнок, как в Sonic Adventure». Лукас М. Томас из IGN, заявил, что одним из самых крутых вещей Эми, является её огромный молот, который часто используется для комедийного эффекта.

В ретроспективе серии, редактор IGN Леви Бьюкенен писал: «Кто покупает игры о Сонике, чтобы <…> бить плохих парней молотком Эми Роуз?», критикуя введение слишком большого количества персонажей, которое началось якобы вскоре после появления Эми.

Примечания

Ссылки 

 Эми Роуз на сайте Sonic Channel
 * Эми Роуз на сайте Giant Bomb
 Эми Роуз на сайте Sonic Retro
 Эми Роуз на сайте Sonic News Network
 В комиксах Sonic the Hedgehog
 В комиксах Sonic the Comic
 В мультсериале Sonic X

Персонажи игр серии Sonic the Hedgehog
Персонажи аниме и манги
Вымышленные ежи
Вымышленные говорящие животные
Животные в компьютерных играх